Tingley bezeichnet:
 Tingley (Iowa), eine Stadt im US-Bundesstaat Iowa
 Tingley (West Yorkshire), Ort in West Yorkshire, England

Tingley ist der Familienname folgender Personen:
 Clyde Tingley (1882–1960), Gouverneur des US-Bundesstaates New Mexico
 Katherine Tingley (1847–1929), eine US-amerikanische Sozialreformerin und Theosophin
 Paul Tingley (* 1970), kanadischer Segelsportler